El término tenia, puede hacer referencia a:
Taenia: las  tenias o solitarias, que causan enfermedades parasitarias.
Tenia (arquitectura): un elemento arquitectónico de la arquitectura clásica.
Tenia (Antigua Grecia): una cinta para el cabello utilizada por las mujeres en la antigua Grecia.